Display ([], engl. to display ‚anzeigen‘) bezeichnet:

 Anzeige (Technik), allgemein ein Bauteil zur Visualisierung
 Bildschirm oder dessen wesentliches Bauteil, das das Bild wiedergibt
 Computermonitor 
 Display (Verkauf), eine Großverpackung zur Verkaufsförderung
 Display (Compilerbau), eine Datenstruktur für den Zugriff auf Prozedur-lokale Variablen
 bestimmte Verhaltensweisen von Tieren, siehe Ausdrucksverhalten
 die Präsentation von Luftfahrzeugen auf entsprechenden Veranstaltungen; entweder am Boden (static display) oder bei einer Flugvorführung (flying display)

Siehe auch